Downtown North Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown North Historic District (Hartford, Connecticut), NRHP-ID: 04000390
 Downtown North Historic District (Winston-Salem, North Carolina), NRHP-ID: 02001669